Фаура () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Морведре. Занимает площадь 1,6 км². Население 3578 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 6 км.

Города-побратимы 
  Массьяк (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial de Faura
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca

Муниципалитеты Валенсии